Mateusz Janik (ur. 20 listopada 1995 w Wałbrzychu) – polski biathlonista. Wicemistrz świata juniorów w biathlonie letnim w biegu sprinterskim z 2014 i brązowy medalista mistrzostw świata seniorów w biatlonie letnim w sztafecie mieszanej z 2016. Dwukrotny uczestnik seniorskich mistrzostw świata (2015 i 2016). Reprezentant Polski w Pucharze Świata.

Życiorys 
Medalista biathlonowych mistrzostw Polski seniorów – w grudniu 2012 roku, wraz z klubem UKN Melafir Czarny Bór (którego jest wychowankiem), występującym w składzie Patryk Dąbrowski, Bartłomiej Filip, Mateusz Janik i Mariusz Wtorek, zdobył srebrny medal w biegu sztafetowym mężczyzn w ramach Mistrzostw Polski w Biathlonie 2013, a 2 lata później, tym razem z klubem AZS AWF Wrocław (w składzie: Mateusz Janik, Bartłomiej Filip, Mariusz Wtorek i Tomasz Jurczak), zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w sztafetowym biegu seniorów.

Pięciokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów – trzykrotnie w kategorii juniorów młodszych (od 2012 do 2014) i dwa razy (w 2015 i 2016) w kategorii juniorów. W 2012 indywidualnie najwyżej uplasował się w biegu indywidualnym, który ukończył na 63. pozycji, a w sztafecie był 14., w 2013 indywidualnie najlepiej zaprezentował się w sprincie (17. miejsce), a z polską sztafetą zajął 5. miejsce, w 2014 indywidualnie najwyżej był na 11. pozycji (bieg pościgowy), a ze sztafetą uplasował się na 7. pozycji. W 2015, po przejściu z kategorii juniora młodszego do juniora, najlepiej zaprezentował się w biegu sprinterskim, gdzie zajął 18. miejsce (sztafeta mężczyzn nie ukończyła z kolei swojego biegu), a w 2016 najwyżej indywidualnie uplasował się na 11. pozycji (sprint), a z męską sztafetą zajął 9. miejsce.

W swojej karierze dwukrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie letnim – w 2014 zdobył srebro w sprincie i był 13. w biegu pościgowym, a rok później uplasował się na 7. pozycji w sprincie i na 4. miejscu w biegu pościgowym. Uczestniczył także w rywalizacji biathlonistów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 i w zawodach biathlonowych na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013.

W biathlonowym Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2013/2014 podczas zawodów w Kontiolahti, gdzie był 84. w sprincie. Najwyższą pozycją, jaką indywidualnie zajął w zawodach tego cyklu jest 50. pozycja w biegu sprinterskim w czasie pierwszych zawodów w Ruhpolding w sezonie 2015/2016. Z kolei drużynowo najwyżej uplasował się na 14. miejscu w tym samym sezonie w pojedynczej sztafecie mieszanej w Östersund.

W 2015 roku został powołany na biathlonowe mistrzostwa świata seniorów, gdzie wystartował w biegu sztafetowym, zajmując z polskim zespołem 20. pozycję. Rok później także wystartował w tej imprezie, zajmując indywidualnie 64. miejsce w sprincie mężczyzn, a w biegu sztafetowym plasując się, wraz z polską kadrą, na 21. pozycji.

W sierpniu 2016, wraz z polskim zespołem (w której oprócz niego startowali Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz i Grzegorz Guzik), zdobył brązowy medal w sztafecie mieszanej podczas Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim 2016.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy 

Polscy biathloniści
Ludzie sportu związani z Wrocławiem
Urodzeni w 1995